Guy  de Dampierre († 1151), seigneur de Dampierre.
 Guy II de Dampierre († 1216), seigneur de Dampierre et de Bourbon, petit-fils du précédent.
 Gui de Dampierre (1226 † 1306), comte de Flandre, marquis de Namur, petit-fils du précédent.
 Guy de Dampierre († 1163), évêque de Châlons, fils du premier nommé.
 Guy III de Dampierre († 1275), seigneur de Saint-Just, fils du deuxième nommé.
 La place Guy de Dampierre est une place de Lille.